Alfred Morisset (1874-1952), médecin, personnalité politique et fonctionnaire québécois ; 
 David Morisset (1981-), joueur de hockey sur glace canadien ; 
 Denys Morisset (1930-1990), artiste-peintre, sculpteur et photographe québécois ; 
 Gérard Morisset (1898-1970), notaire, écrivain et directeur du Musée du Québec ;
 Henri Morisset (1870-1956), fils de Henri-Georges Morisset , peintre français ;
 Henri-Georges Morisset (1841-1899), peintre français ;
 Jean-Marie Morisset (1947-), personnalité politique française ;
 Louis Morisset (1915-1968), auteur de feuilleton télévisé québécois ;
 Marie-Alice Morisset, championne de France de vitesse de tricot ;
 Marthe Morisset Blackburn (1916-1991), scénariste québécoise ;
 Micheline Morisset (1956-), écrivaine québécoise ;
 René Jacques Morisset (1765-1841), personnalité politique française ;
 René Morisset (1899-1989), inspecteur général de l'Éducation nationale ;
 Renée Morisset (1928-2009), pianiste québécoise ;
 Vincent Morisset, réalisateur et programmeur québécois.

 Morisset, localité australienne de Nouvelle-Galles du Sud.